La déconcentration industrielle est une politique d'aménagement du territoire, visant à diminuer le poids relatif des grands pôles industriels dans le développement territorial d'un pays, tout en désengorgeant ces pôles industriels.

France 
En France, cette politique a eu lieu entre les années 1950 et 70. Les principaux pôles visés ont été principalement Paris et dans une moindre mesure Lyon, pour cela l'État a délocalisé certaines des sites d'entreprises publiques en région, et réglemente et taxe les implantations et les extensions de sites industrielles des pôles industriels pour financer des subventions à l'implantation en région.

Bibliographie 

 Déconcentration industrielle et productivité, Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Documentation française, 1977, 113 p.
 Déconcentration industrielle et compétitivités territoriales, S. Wickham, Economies et sociétés - Cahiers ISMEA, 1998.
 La déconcentration industrielle au Mexique : éléments d'évaluation (1979-1982) ; Un cas de décentralisation industrielle au Mexique : le parc industriel de Xicohtencatl de Tlaxcala, Gilles Fourt, Centre de recherche et de documentation sur l'Amérique latine, 1983, 43 p.

Références 

Aménagement du territoire